Abréviation
VDA est une abréviation, qui signifie :
 Verband der Automobilindustrie (Union de l'industrie automobile) est, en Allemagne, l'organisme définissant les standards à appliquer à l'industrie automobile (en ce qui a trait à la qualité, la logistique, l'échange de données, etc.) ;
 Volksbund für das Deutschtum im Ausland, , est une organisation pangermaniste ;
 Vallée d'Aoste, région autonome et bilingue de l'Italie du nord ;
 VDA - Verre Design Architecture, intitulé d'une formation de master universitaire dont le thème de recherche est axé sur le matériau verre.
 Ville-d'Avray

Code
VDA est un code, qui signifie :
 Volga-Dnepr Airlines (Russie), selon le code OACI des compagnies aériennes ;
selon le code AITA des compagnies aériennes, Volga-Dnepr Airlines a pour code VE.